«Pecador» (o «pecadora», o sus plurales) puede referirse a:

 persona que comete pecado.

Pecador 
 Pecador (Night of the Sinner) (2009), película dirigida por Alessandro Perrella.

Pecadora 
 Pecadora, segundo sencillo promocional del séptimo álbum de estudio Pecados y milagros de la cantante mexicana Lila Downs.  
 Pecadora (1956), película de Argentina dirigida por Enrique Carreras.
 Pecadora (1947), película de México dirigida por José Díaz Morales y Carlos Schlieper.
 Pecadora (2009), telenovela venezolana-estadounidense.

La pecadora 
 La pecadora (The Easiest Way) (1931), película dirigida por Jack Conway.
 La pecadora (Sans lendemain) (1939), película dirigida por Max Ophüls.
 La pecadora (1956), película dirigida por Ignacio F. Iquino.

Pecadores 
 Pecadores (Sinners in the Sun) (1932), película dirigida por Alexander Hall.
 Pecadores (2003), telenovela chilena.